Ratatoing est un film d'animation brésilien de Vídeo Brinquedo sorti en 2007. C'est un mockbuster du film américain Ratatouille de Pixar, qui change l'histoire de la souris cuisinière française à un propriétaire de la souris d'un restaurant à Lapa, Rio de Janeiro.

Synopsis 
Marcell Toing est un rat, chef le plus talentueux de Rio de Janeiro. Il possède le célèbre restaurant « Ratatoing » avec son équipage, composé de ses collègues Carol et Greg. Ils prévoient des raids hebdomadaires sur les cuisines humaines pour acquérir des ingrédients frais à utiliser dans leurs plats. Cependant, les restaurateurs rivaux cherchent désespérément à découvrir les secrets de Marcell et sont prêts à risquer de mettre leurs propres restaurants hors service pour les déterrer.

Notes et références

Liens externes 
 

Film brésilien sorti en 2007
Film d'animation brésilien
Moyen métrage brésilien
Moyen métrage d'animation
Souris ou rat de fiction